Арли Уинстон Скотт (; ) — барбадосский государственный и политический деятель. Генерал-губернатор Барбадоса с 18 мая 1967 года по 9 августа 1976 года. Награждён орденом Святых Михаила и Георгия и Королевским Викторианским орденом.

Биография 
Получил образование в школе для мальчиков Сент-Джайлс и колледже Гаррисона. Изучал медицину в Говардском университете в США, а затем в Эдинбургском университете в Шотландии. После получения образования вернулся в США для дальнейшего обучения и стал работать хирургом-офтальмологом в Гарлемской больнице в Нью-Йорке.

В 1953 году вернулся на Барбадос, став успешным практикующим врачом. Основал дом престарелых под названием Woodside Memorial Clinic, где работал управляющим, пока не стал генерал-губернатором. Имел выдающийся послужной список в общественной работе: бесплатно оказывал услуги Детской лиге доброй воли, а также читал лекции по здравоохранению. Периодически учил основам гигиены учеников нескольких начальных школ в Бриджтауне.

Работал в Сенате Барбадоса с 1964 по 1967 год, а в 1966 году был назначен членом Тайного совета Барбадоса. В мае 1967 года, после выхода на пенсию сэра  Джона Стоу (последнего колониального губернатора Барбадоса), был назначен королевой Великобритании генерал-губернатором. В том же году был посвящен в рыцари и стал известен как сэр Уинстон Скотт.

Являлся членом братства Phi Beta Sigma.

Примечания 

Генерал-губернаторы Барбадоса